Lodewijk van Champagne
Lodewijk I van Blois
Lodewijk II van Blois
Lodewijk van Blois (Blosius)